Chōkō Ikuta (1881-1936), auteur et traducteur japonais
 Koji Ikuta (né en 1953), graveur japonais
 Tōma Ikuta (né en 1984), acteur et chanteur japonais
 Erina Ikuta (née en 1997), chanteuse japonaise

Autres 
 Ikuta-jinja, sanctuaire japonais
 Ikuta Atsumori, pièce de théâtre japonaise